AVH est un sigle pouvant signifier :
 Association Vallée de l'Hérault, acteur dans le secteur médico-social ayant pour objectif la problématique d’inclusion des personnes en situation de fragilité et des personnes en situation de handicap ;
  Association Valentin Haüy, une association française au service des aveugles et des malvoyants ;
 anesthésique volatil halogéné, une catégorie de gaz utilisée en médecine pour les anesthésies générales ;
 Államvédelmi Hatóság, la police secrète hongroise de 1945 à 1956 ;
 .

Sigle de 3 caractères